Como una ola puede referirse a:Como una ola (1981), álbum de Rocío Jurado.Como una ola (1981), canción contenida en el álbum anterior.Como una ola'' (2004), telenovela brasileña.